

In de Oekraïne 
 Aleksandrovka (Oblast Charkov), plaats

In de Russische Altaj 
 Aleksandrovka (Altaj) - dorp

In de Russische Kraj Altaj 
 Aleksandrovka (district Blagovesjtjenski) - posjolok
 Aleksandrovka (district Kalmanski) - dorp
 Aleksandrovka (district Loktevski) - dorp
 Aleksandrovka (district Zavjalovski) - posjolok

In de Russische oblast Koersk 
 Aleksandrovka (district Lgovski) - dorp
 Aleksandrovka (district Konysjovski) - choetor
 Aleksandrovka (district Korenevski) - dorp
 Aleksandrovka (selsovjet Brezjnevski) - dorp
 Aleksandrovka (selsovjet Gostomljanski) - dorp
 Aleksandrovka (selsovjet Nizjnereoettsjanski) - choetor
 Aleksandrovka (selsovjet Novoposelenovski) - dorp
 Aleksandrovka (district Rylski) - chutor

In de Russische oblast Lipetsk 
 Aleksandrovka (selsovjet Zacharovski) - dorp

In de Russische oblast Smolensk 
 Aleksandrovka (district Smolenski) - dorp